Ramon Berenguer IV de Provença o Pere I de Cerdanya (Murviel, 1158 — Montpeller, 5 d'abril de 1181), príncep d'Aragó, comte de Cerdanya (1162-1168) i comte de Provença (1173-1181).

Orígens familiars 
Fou fill del comte Ramon Berenguer IV de Barcelona i de la reina Peronella d'Aragó. Per línia masculina era net de Ramon Berenguer III i Dolça de Provença, i per línia materna de Ramir II d'Aragó i Agnès de Poitiers. Fou germà del rei Alfons II d'Aragó i de Sanç I de Provença.

Comtat de Cerdanya i Comtat de Provença 
A la mort del seu pare heretà el Comtat de Cerdanya, la senyoria de Carcassona i els drets sobre Narbona. Però de fet no arribà mai a governar aquests territoris.

Títols i successors 
El 1168 cedí el comtat de Cerdanya al seu germà Sanç I. El 1173 el seu germà el rei Alfons II d'Aragó li confià el Comtat de Provença i el 1176 participà amb el seu germà Sanç en la conquesta de Niça. Fou assassinat el 5 d'abril de 1181 pels homes d'Ademar de Murviel en la guerra que enfrontava els senyors de Llenguadoc i els mateixos catalans contra el comte de Tolosa.

A la seva mort, el seu germà Alfons II d'Aragó confià a Sanç el comtat de Provença.

|-

|-

Vegeu també 
 Llista de comtes de Provença.

Prínceps d'Aragó
Comtes de Provença del casal de Barcelona
Comtes de Cerdanya del casal de Barcelona
Morts a Montpeller
Comtes catalans històrics
Polítics catalans històrics